Beardsley är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aubrey Beardsley (1872–1898), engelsk illustratör
 Fred Beardsley (1856–1939), engelsk fotbollsspelare
 John Wyman Beardsley (omkring 1927–2001), hawaiiansk entomolog
 Monroe Curtis Beardsley (1915–1985), amerikansk filosof
 Peter Beardsley (född 1961), engelsk fotbollsspelare
 Samuel Beardsley (1790–1860), amerikansk jurist och politiker
 William S. Beardsley (1901–1954), amerikansk politiker